Annandale puede referirse a:

 Annandale, ciudad en Virginia, Estados Unidos.
 Annandale, ciudad en Nueva Jersey, Estados Unidos.
 Annandale, valle en Escocia, Reino Unido.
 Annandale, localidad de Guyana en la región Demerara-Mahaica.
 Annandale, localidad de Guyana en la región Pomeroon-Supenaam.
 Thomas Nelson Annandale; entomólogo escocés.